Будэй () — названия сёл в Молдавии:

 Будэй — село в Оргеевском районе.
 Будэй — село в Тараклийском районе.
 Будэй — село в Теленештском районе.
 Будэй — село в Яловенском районе.